Лезина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.

Население составляет 57093 человека (2008 г.), плотность населения составляет 162 чел./км². Занимает площадь 352 км². Почтовый индекс — 71043. Телефонный код — 0884.

Покровителем коммуны почитаются святые Примиан и Фирмиан, празднование 15 мая. В коммуне также особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.manfredonia.fg.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/